Prästkrage kan syfta på:
Prästkrage (blomma) – en blomma som har vita kronblad och gul mitt
Prästkrage (plagg) – en krage som bärs av biskopar, präster och diakoner som del av sin kyrkliga ämbetsdräkt